Вінченцо Монтефуско (* 1945) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника, насамперед за «Наполі». По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

Монтефуско — муніципалітет у регіоні Кампанія, провінція Авелліно.
 Уггіано Монтефуско — населений пункт муніципалітету Мандурія у регіоні Апулія, провінція Таранто.
італійські прізвища